Рога́ва — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Рогава, Амбако Спиридонович (1900 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Рогава, Антимоз Михайлович (1911—1977) — председатель колхоз, дважды Герой Социалистического Труда.
 Рогава, Вильям Кахаберович (род. 2003) — российский футболист.
 Рогава, Дуня Яковлевна (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Рогава, Ольга Тарасовна (1906 — ?) — Герой Социалистического Труда.